Laguna Cáceres steht für:

 Laguna Cáceres (Argentinien), See in Argentinien
 Laguna Cáceres (Bolivien), See in Bolivien